Евгения Андреевна Миневская (), также известная как Женя Миневская (; род. 31 октября 1992 года, Минск, Белоруссия) — немецкая гандболистка белорусского происхождения, игрок задней линии команды «Рымнику-Вылча» и сборной Германии.

Биография 
Родилась 31 октября 1992 года в Минске в семье белорусских гандболистов Светланы и Андрея Миневских. В 1993 году вместе с родителями переехала в Германию, в шесть лет получила немецкое гражданство. Прежде чем заняться гандболом, пробовала свои силы в различных видах спорта: теннисе, тхэквондо, художественной гимнастике. 

Воспитанница клубов «Трир» (1999—2003), «Росток» (2003—2005) и «Тюрингер» (2005—2008). В 16 лет заключила первый профессиональный контракт с «Тюрингером», в составе которого трижды выигрывала чемпионат и дважды — Кубок Германии. В сезоне 2011/12 дебютировала в групповом турнире Лиги чемпионов, однако в первой же игре, против черногорской «Будучности», получила серьёзную травму колена — разрыв крестообразной связки. В сезоне 2012/13 также выступала за второлиговый «Кирххоф». Не имея постоянной игровой практики в родном клубе, летом 2013 года перешла в «Метцинген». В первом сезоне за новый клуб стала лучшим снайпером бундеслиги, забросив в ворота соперниц 239 мячей. В декабре 2014 года подписала двухлетний контракт с «Лейпцигом», отклонив предложение о возвращении в Эрфурт. С сезона 2017/18 вновь защищает цвета «Метцингена».

В сборной Германии дебютировала 3 июня 2012 года в домашнем матче квалификации Евро-2012 против сборной Азербайджана (35:21). Выступала в финальных раундах чемпионатов мира (2013, 2015, 2019) и Европы (2014, 2020).

Является студенткой факультета экономических и социальных наук Тюбингенского университета.

Достижения 
 Чемпионка Германии: 2010/11, 2011/12, 2012/13
 Обладательница Кубка Германии: 2010/11, 2012/13, 2015/16
 Лучший бомбардир чемпионата Германии 2013/14 (239 голов, вместе с Катрин Шнайдер)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Немецкого гандбольного союза
 Профиль на сайте ЕГФ
 Профиль на сайте бундеслиги
 Наш человек. Фройляйн Миневская. Каникулы в Ляховичах
 Handball in her genes 

Гандболисты Белоруссии
Гандболисты Германии
Игроки сборной Германии по гандболу
Чемпионы Германии по гандболу
Игроки ГК «Тюрингер»
Игроки ГК «Метцинген»
Игроки ЖГК «Лейпциг»
Иммигранты Германии
Эмигранты из Белоруссии